Primarstufe steht für:

 allgemein die Schulstufe, in der Kindern die erste schulische Bildung vermittelt wird, siehe International Standard Classification of Education #Level 1
 in Deutschland die Grundschule
 in Österreich die Volksschule
 in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein die Primarschule
 in Südtirol die Grundschule (Südtirol)